

États-Unis 
 Williamsfield, un village du comté de Knox dans l'Illinois.
 , une communauté non incorporée du comté d'Ashtabula en Ohio.
 , un township du comté d'Ashtabula en Ohio.

Jamaïque 
 , une localité. 

Homonymie de townships